Бенелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 «Бенелли» — итальянская компания, расположенная в городе Урбино и производящая огнестрельное оружие.

Фамилия 
 Бенелли, Андреа (род. 1960) — итальянский стрелок, выступавший в дисциплине скит. Олимпийский чемпион 2004 года, двукратный чемпион мира.
 Бенелли, Джованни (1921—1982) — итальянский куриальный кардинал. Бенелли, Сэм (1877—1949) — итальянский драматург, поэт и сценарист.

 См. также 
 Benelli (значения)